Condado de Tioga es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

 Condado de Tioga (Nueva York)
 Condado de Tioga (Pensilvania)